Йозеф Шульц:
 Шульц, Йозеф (1840—1917) — чешский архитектор, реставратор, дизайнер.
 Шульц, Йозеф (1909—1941) — немецкий солдат, антифашист.